Este peut faire référence à :

Mot espagnol 
Este est un mot espagnol, qui a trois sens :
 substantif masculin qui signifie « est » (point cardinal), parfois utilisé dans des toponymes hispaniques ; 
 pronom démonstratif masculin qui signifie « ce » ou « cet ». Exemple : este camino, « ce chemin » ou este hombre, « cet homme ».
  personne du subjonctif présent du verbe estar, « être ». Exemple : para que este, « pour qu'il soit ».

Toponyme 

 Este, une commune italienne située dans la province de Padoue en Vénétie ;

 San Antonio Este, une ville de la province de Río Negro dans le département de San Antonio ;

 La Habana del Este, une municipalité de la ville de La Havane ;

 Este-Alcosa-Torreblanca, un des onze districts administratifs de la ville de Séville ;

 Este, un ancien woreda de la région Amhara ;
 Mirab Este ou « Ouest Este », un woreda issu de la scission du woreda Este ;
 Misraq Este ou « Est Este », l'autre woreda issu de la scission du woreda Este ;

 Ciudad del Este, la capitale du Département de l'Alto Paraná ;

 , une freguesia du concelho de Braga ;
 , une freguesia du concelho de Braga ;

 Santo Domingo Este, une municipalité de la province de Santo Domingo à l'est de la ville de Saint-Domingue

 Punta del Este, une ville du département de Maldonado ;

 Parque del Este, un parc situé à Caracas.

Hydronyme 
 , une rivière du nord du Portugal.
 , une rivière d'Allemagne, affluent gauche de l'Elbe en Basse-Saxe.

Odonyme 
 La Villa d'Este, une voie piétonne du  de Paris en France.

Patronyme 

 La Maison d'Este, une famille noble et princière italienne qui tire son nom de la commune d'Este dans la province de Padoue, qui fut leur fief de 1056 a 1239.
 cette famille comporte de nombreuses personnalités italiennes ;
 voir également l'armorial de la maison d'Este.
 Florence Esté (1859-1926), peintre et graveuse américaine.

Personnage de fiction 
 Estë, un des personnages féminins des Ainur, des personnages du monde créé par l'écrivain anglais J. R. R. Tolkien, présents dans Le Silmarillion.

Architecture 
 La Villa d'Este, un palais et un jardin italiens situé dans la ville de Tivoli près de Rome.
 Le château d'Este, un château de la ville italienne de Ferrare ;
 La Villa d'Este, un hôtel de luxe et palais de style renaissance face au lac de Côme à Cernobbio en Italie.
 Le phare de Punta del Este, un phare maritime situé à Punta del Este en Uruguay.

Arts

Littérature 
 En este pueblo no hay ladrones (Il n'y a pas de voleur dans ce village), une nouvelle de l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, écrite en 1962.

Peinture 
 Portrait d'Isabelle d'Este, un tableau du peintre italien Léonard de Vinci peint en 1499-1500, et conservé au musée du Louvre à Paris ;
 Portrait d'une princesse d'Este un tableau du peintre italien Pisanello, peint vers 1435-1440 et conservé au musée du Louvre à Paris.
 Tivoli, les jardins de la Villa d'Este, un tableau du peintre français Jean-Baptiste Corot peint en 1843 et conservé au musée du Louvre à Paris.
 Portrait de François d'Este, un tableau peint par le peintre hollandais Rogier van der Weyden vers 1460 ;
 Portrait de François Ier d'Este, un tableau peint par le peintre espagnol Diego Vélasquez en 1638-1639.

Musique 
 La Villa d'Este est un cabaret music-hall diner-spectacle de Paris fondé par le Baron d'Este.
 La Suite Punta del Este, une œuvre musicale de tango nuevo composée par Astor Piazzolla pour accordéon et cordes ;
 Al final de este viaje (À la fin de ce voyage), un album de l'auteur-compositeur-interprète cubain Silvio Rodríguez sorti en 1978.

Cinéma 
 História d'Este, un court métrage d'animation espagnol réalisé par Pascual Pérez, sorti en 2011.

Société 
 Al Este Bodega y Viñedos, un domaine viticole de Médanos, dans la province de Buenos Aires en Argentine.

Sport 
 Le circuit urbain de Punta del Este, un circuit automobile temporaire empruntant les rues de la ville de Punta del Este en Uruguay ;
 Le ePrix de Punta del Este, une épreuve du championnat de Formule E qui a lieu sur le circuit urbain de Punta del Este en Uruguay ;
 Le Toros del Este, un club dominicain de baseball.

Sigle 
 L'ESTE, l'École supérieure de technologie électronique de Paris.

Voir aussi 
 , un nom de famille américain.